Миљан Радовић може да се односи на:

 Миљан Радовић (политичар) (1933), црногорски политичар.
 Миљан Радовић (фудбалер), црногорски фудбалер.